Михаи́л Сурко́в:
 Сурков, Михаил Ильич (1921—1953) — лучший советский снайпер Великой Отечественной войны.
 Сурков, Михаил Семёнович (род. 1945) — российский государственный и политический деятель.